А́бол — латышская фамилия. Известные носители:
 Абола, Алида (род. 1954) — мастер спорта СССР международного класса в спортивном ориентировании.
 Абола, Мирдза Эдуардовна (1923—2007) — латышский литературовед.